Kallinik z Heliopolis – grecki architekt i wynalazca
 Kallinik – prawosławny patriarcha Aleksandrii
 Kallinik I – patriarcha Konstantynopola
 Kallinik II – patriarcha Konstantynopola
 Kallinik III – patriarcha Konstantynopola
 Kallinik IV – patriarcha Konstantynopola
 Kallinik – urzędnik bizantyński
 Kallinik – zwierzchnik Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady; arcybiskup Aten i całej Hellady

Zobacz też:
 Kalinik